«Услышь молитву мою», соль мажор, WoO 15 (, ) — антем Феликса Мендельсона для сопрано соло, хора (SATB) и органа (или оркестра в составе: кларнет, фагот, гобой, валторна, скрипки, альты, виолончели, контрабас, литавры).

История создания Hear My Prayer 
Гимн Hear My Prayer Феликсом Мендельсоном был завершен 25 января 1844 года в Лейпциге и вскоре опубликован в Берлине без указания даты публикации. Первоначально написанный на английский текст, впоследствии он был опубликован в немецком переводе, в версии для сопрано, хора и органа (а также в сопровождении камерного оркестра), в Лейпциге издательством Breitkopf & Härtel на немецком языке (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1875 год, Plate M. B. 103) и на английском в Лондоне издательством Boosey & Co (The Choralist, No.300, около 1890 года).

Гимн посвящён пианисту, композитору и дирижёру Карлу Готфриду Вильгельму Тауберту. Мендельсон познакомился с ним во время учёбы у Людвига Бергера, у которого проходил обучение и Тауберт. Мендельсон высоко оценивал его сочинения и был дружен с ним. Первое исполнение состоялось в зале Кросби, в Лондоне, 8 января 1845 года.

Сочинение получило известность благодаря его исполнению сопранистами (среди них Ernest Lough) и детскими хорами (среди них Tiffin Boys Choir). Гимн входит в репертуар церковных хоров.

Текст произведения 
Текст произведения — парафраз первых семи стихов псалма 55 (54). Интерпретация латинского текста и его переложение на английский язык специально для Мендельсона выполнены либреттистом William Bartholomew. Молитва взывает к Господу с просьбой защитить от врагов. Английский и немецкий текст Hear my prayer:

Структура 
Сочинение состоит из двух больших частей, каждая включает подразделы. Соло сопрано с органным аккомпанементом открывает произведение. Хор вступает с гомофонным повторением текста сопрано, затем происходит диалог солистки и хора. Вторая часть также открывается соло сопрано. Как и в первой части, хор отвечает солисту, но уже с полифоническим повторением текста.
Часто фрагмент O for the wings, for the wings of a dove! исполняется отдельно в качестве самостоятельного произведения.
 1. Hear my prayer, O God, incline Thine ear!
 2. O for the wings, for the wings of a dove!

Интересные факты 
 Концертмейстером на премьере произведения выступила органистка, композитор и музыкальный педагог  (1811—1891). Здесь она познакомилась и позже вышла замуж за либреттиста этого сочинения Уильям Бертоломью (1793—1867), который неоднократно сотрудничал с Мендельсоном (в частности, в создании текста его оратории «Илия»).

Примечания

Литература 
 Псалом 54. На церковнославянском и современном русском языках. Толкование псалма Святѣйшаго Правительствующаго Синода Члена, покойнаго Архіепископа Псковскаго, Лифляндскаго и Курляндскаго и Кавалера Иринея.

Ссылки 
 Публикация нот в версии для сопрано, хора и камерного оркестра. Издательство Boosey & Co.

Произведения Феликса Мендельсона
Христианская музыка
Музыкальные произведения 1844 года